Anti Restió (tribú), tribú de la plebs romà
 Anti Restió (polític), polític romà